Název Radimovice nese jedna samosprávná obec:

 Radimovice (okres Liberec) – obec v okrese Liberec

Tento název nesou také tyto osady:
 Radimovice (Všeruby) – vesnice v obci Všeruby v okrese Plzeň-sever
 Radimovice (Petříkov) – vesnice v obci Petříkov v okrese Praha-východ

Slovo Radimovice se objevuje také v názvech sídel:
 Radimovice u Želče – obec v okrese Tábor
 Radimovice u Tábora – obec v okrese Tábor

Externí odkazy